Das Mixed der Australian Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Mark Woodforde und Nicole Provis. Das Finale gewann die Paarung Todd Woodbridge und Arantxa Sánchez-Vicario in zwei Sätzen gegen Rick Leach und Zina Garrison.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1993